Нуйтхань () — вьетнамский топоним:
 Нуйтхань — уезд в провинции Куангнам.
 Нуйтхань — город в уезде Нуйтхань, провинция Куангнам.